Duality – gruppo musicale italiano
 Duality – album dei Die Form del 1997
 Duality – album di Lisa Gerrard & Pieter Bourke del 1998
 Duality – singolo degli Slipknot del 2004
 Duality – singolo dei Bayside del 2007
 Duality – album dei Set It Off del 2014
 Duality – singolo dei Set It Off del 2014
 Duality – album dei Carousel Kings del 2015
 Duality – album di Dardust del 2022

Pagine correlate 
 Dualità